Alvito — município do distrito de Beja
 Alvito (vila) — vila sede da freguesia e do município homónimos, no distrito de Beja
 Alvito (freguesia) — no concelho do Alvito
 Alvito (Itália) — comuna
 Alvito (Lisboa) — bairro em Lisboa
 Barragem do Alvito — no concelho de Cuba, distrito de Beja
 Castelo de Alvito — na vila de Alvito
 Apeadeiro de Alvito — infra-estrutura da Linha do Alentejo na vila de Alvito
 Estação Ferroviária de Alvito-A — infra-estrutura da Linha do Sul, em Lisboa

Ou ainda:
 Alvito da Beira — antiga freguesia de Proença-a-Nova
 São Martinho de Alvito — antiga freguesia de Barcelos
 São Pedro de Alvito — antiga freguesia de Barcelos
 Barão de Alvito — título nobiliárquico português
 Marquês de Alvito — título nobiliárquico português
 Ducado de Alvito — território italiano 

Desambiguações de topônimos